Ironside désigne :

Patronyme 

  (?-), chanteur anglais.

Surnom 
 Edmund Ironside (± 988 — 1016), roi anglosaxon.

Pseudonyme 

 Elizabeth Ironside, femme de lettres britannique, auteure de roman policier.
 John Ironside (°1866-†1945), auteur britannique de roman policier.
 Michael Ironside (°1950), acteur canadien.

Séries télévisées 
 L'Homme de fer (Ironside), série télévisée américaine diffusée en 1967 ;
 Ironside, remake de la série télévisée, diffusée en 2013.

Homonymie de titre
Patronyme anglais